Флаг Верхнебалыклейского сельского поселения — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий официальным символом Верхнебалыклейского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области Российской Федерации, единства его территории, населения, прав и самоуправления.

Флаг утверждён 11 марта 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4998.

Описание 
«Флаг села Верхний Балыклей Быковского района Волгоградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба сельского поселения в красном, жёлтом и белом тонах».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле золотая солонка с серебряной солью, сопровождаемая тремя золотыми рыбами столбом (две и одна) правая развёрнута брюшком к центру. В золотой главе червлёный бык с золотым кольцом в ноздрях».

Обоснование символики 

Флаг Верхнебалыклейского сельского поселения составлен на основании герба, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Примечания 

Флаги с изображением рыбы
Флаги с изображением быка